Paradise Now – Spettacolo teatrale del 1968 del Living Theatre
 Paradise Now – Film del 1970 di Sheldon Rochlin tratto dallo spettacolo teatrale del Living Theatre
 Paradise Now – Film del 2005 di Hany Abu-Assad